Rozwadów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Rozwadów, quartier de la ville de Stalowa Wola
 Rozwadów, village de la voïvodie de Mazovie
 Rozwadów, village de la voïvodie de Lublin